est la formule brute de plusieurs isomères.

 fenfluramine, numéro CAS , mélange racémique des énantiomères
 R(–)-fenfluramine ou L-fenfluramine, numéro CAS 
 S(+)-fenfluramine ou D-fenfluramine ou dexfenfluramine, numéro CAS